Santalla est un terme pouvant désigner:

Hugues de Santalla (XII siècle), traducteur et savant espagnol
Santalla de Rei, paroisse de la Galice en Espagne

Voir aussi